Bertoldo – nome proprio di persona italiano maschile
Bertoldo – personaggio letterario protagonista della raccolta Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno di Giulio Cesare Croce e di vari film a essa ispirati
Bertoldo – rivista di umorismo e satira
Il Bertoldo – opera lirica di Piticchio, su libretto di Lorenzo Da Ponte.